Yeah! — дев'ятий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 23 травня 2006 року.

Композиції 
 20th Century Boy - 3:41
 Rock On - 2:53
 Hanging on the Telephone - 2:23
 Waterloo Sunset - 3:38
 Hell Raiser - 3:20
 10538 Overture - 4:31
 Street Life - 3:26
 Drive-In Saturday - 4:07
 Little Bit of Love - 2:34
 The Golden Age of Rock 'n' Roll - 3:28
 No Matter What - 2:57
 He's Gonna Step on You Again - 4:05
 Don't Believe a Word - 2:19
 Stay with Me - 4:30

Джерела 
 Yeah!  allmusic
 Yeah!  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard
Музичні альбоми 2006
Альбоми Island Records
Альбоми Mercury Records